Појам Ћафа може значити:

 Ћафа (Подгорица), као насељено место Главног града Подгорице, Црна Гора;
 Ћафа (Кичево), као насељено место у општини Кичево, Северна Македонија.